Eddy Merckx (1945-), est un cycliste belge.
 Eddy Merckx Cycles.
 Eddy Merckx est une station de la ligne 5 du métro de Bruxelles.
 Eddy Merckx (1968-), est un joueur belge de billard carambole, champion du monde de 3 bandes en 2006.